Largo do Carmo pode se referir a:

Largo do Carmo (Campinas)
Largo do Carmo (Itu), também conhecido por Praça da Independência
Largo do Carmo (Lisboa)
Largo do Carmo (Mogi das Cruzes)
Largo do Carmo (Recife)
Largo do Carmo (Rio de Janeiro), atual Praça XV de Novembro
Largo do Carmo (Salvador)
Largo do Carmo (São João del-Rei), também conhecido por Praça Dr. Augusto das Chagas Viegas
Largo do Carmo (São Luís), também conhecido por Praça João Lisboa